

Ракош — село в окрузі Кошиця-околиця Кошицького краю.
 Ракош — село в окрузі Ревуца Банськобистрицького краю.

Ракош — село в Хустському районі Закарпатської області.

Ракош-патак — річка, що протікає в Будапешті.